Valakkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valakkasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Valakkasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar